Canon puede referirse a:

Estética, arte y literatura 

 Canon, término de origen griego (κανών) que significa "regla". En Bellas Artes, y más especialmente en escultura y música, el canon designa el conjunto de las relaciones que regulan las diferentes proporciones de las partes de una obra. Por ejemplo, el Canon de Policleto
 Canon de perfil, modo característico de representar la figura humana utilizada por los antiguos egipcios.
 Canon de belleza, conjunto de aquellas características consideradas estéticas.

Canon como lista canónica o corpus 

 Canon Real de Turín, una lista de faraones de la época de Ramsés II.
 Canon de Ptolomeo, una lista de reyes publicada por Claudio Ptolomeo, muy útil para fijar la cronología absoluta del antiguo oriente.
 El canon de medicina (Qanun), enciclopedia médica escrita por Avicena en el siglo XI.
 Canon occidental, el corpus de obras de arte y literarias que han formado la denominada alta cultura en la civilización occidental.
 Canon, novelas, historias o películas consideradas "oficiales" en un universo de ficción.

Música 

 Canon (música),  pieza o sección de una composición musical de carácter contrapuntístico, basada en la imitación entre dos o más voces separadas por un intervalo temporal.
 Canon en re mayor de Pachelbel, la obra más conocida del compositor de música barroca alemán.
 Canon Rock, arreglo musical del Canon de Pachelbel, del taiwanés Jerry Chang.

Artes gráficas 

 Canon (artes gráficas), caracteres gruesos equivalentes al cuerpo de veinticuatro puntos.

Religión

Cristianismo 

 Canon, rango o grado honorífico dentro de la Iglesia anglicana.
 Canon, cada una de las normas que componen el código del derecho canónico. 
 Canonización, reconocimiento de un santo.
 Canon bíblico, conjunto de libros que la tradición judeocristiana considera inspirados por Dios.
 Canon Palestinense (judaísmo, siglo II).
 Canon Muratoriano (cristianismo, siglo II o III).
 Canon Alejandrino (cristianismo, siglo IV).
 Canon Episcopi, documento eclesiástico medieval con abundantes referencias sobre brujería.
 Canon (himno), composición hímnica de la liturgia bizantina ortodoxa, de compleja estructura, que se cantaba en la hora canónica de maitines.

Otras religiones 

 Canon taoísta, conjunto de textos de varios maestros taoístas.
 Canon Pali, o Tipitaka; antiguos textos budistas que constituye el cuerpo doctrinal y fundacional.
 Cánones del budismo, una serie de escritos del budismo.

Tasa o impuesto 

 Canon digital, tasa aplicada a diversos medios de grabación.
 Canon televisivo, impuesto indirecto para la financiación de la televisión pública.

Cine y televisión 

 Cannon, serie de televisión.
 Canon, película del 2013.

Otros usos 

 Canon Inc., compañía japonesa, fabricante de gran variedad de productos ópticos (tales como cámaras fotográficas, impresoras, fotocopiadoras y lentes).
 Canon Fronsac, un vino tinto de la región de Burdeos, Francia.
 Canon, localidad estadounidense.

Enlaces externos